Gropholmen kan syfta på följande platser:

Finland 

 Gropholmen, Kimitoön, Åboland, 
 Gropholmen, Salo, Egentliga Finland, 

Robotskapade Finlandförgreningar